Bryantown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bryantown (Maryland)
 Bryantown (North Carolina)